Saint-Vivien kan syfta på:
 Saint-Vivien, Charente-Maritime
 Saint-Vivien, Dordogne